Aham ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Aham, Gemeinde im Landkreis Landshut, Bayern
 Aham (Eiselfing), Ortsteil der Gemeinde Eiselfing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Aham (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Aham (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding, Bayern

in Österreich:
 Aham (Gemeinde Alkoven), Ortsteil der Gemeinde Alkoven, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Aham (Gemeinde Attnang-Puchheim), Ortsteil der Stadt Attnang-Puchheim, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Aham (Gemeinde St. Peter), Ortsteil der Gemeinde St. Peter am Hart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Aham ist der Name folgender Personen:
 Aham (Adelsgeschlecht), bayerisches Adelsgeschlecht
 Johann Joseph Franz von Aham, bayerischer Gutsbesitzer und Politiker